100 Dinge steht für:
 100 Dinge (Film), deutscher Spielfilm von Florian David Fitz
 100 Dinge bis zur Highschool, US-Sitcom
 Die 100  Dinge der Welt, deutsche Buchreihe